Robert Aubin (1960-), homme politique canadien, député de la circonscription de Trois-Rivières sous la bannière du Nouveau Parti démocratique.
 Robert Aubin (1936-), militant québécois, cofondateur du Comité de libération nationale (CLN).